Beljazki ist der Familienname folgender Personen:
 Wiktor Wladimirowitsch Beljazki (* 1970), weißrussischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Bjaljazki